Teatr Prób – teatr alternatywny działający w Wągrowcu w latach 1981–2013, laureat wielu prestiżowych nagród. Jego założycielem i reżyserem był Jan Kasper, nauczyciel i poeta.

Historia 
Teatr Prób powstał w Liceum Ogólnokształcącym (obecnie I Liceum Ogólnokształcącym) im. Powstańców Wlkp. w Wągrowcu. Historię jego działalności wyznaczają dwie daty: 8 marca 1981, aula LO w Wągrowcu – premiera debiutanckiego spektaklu Zasłuchani w bicie serca (Teatr funkcjonował wtedy bez nazwy, która powstała później, na co wpływ miała artystyczna przeszłość Wągrowca (np. działalność w l. 50. XX w. poetyckiej grupy Próby);

15 marca 2013, Miejski Dom Kultury w Wągrowcu – ostatni raz Teatr Prób prezentuje się na scenie w spektaklu Czarna skrzynka. W czasie swojej aktywności Teatr Prób przeszedł znaczącą ewolucję artystyczną: od formuły teatru typowo szkolnego – nieświadomego w pełni swoich możliwości kreacyjnych, operującego prostymi środkami wyrazu i niewielkimi możliwościami technicznymi – po poetykę teatru alternatywnego, która wiązała go z nurtem tego typu teatrów w Polsce (np. z uchodzącym za wzór Teatrem Ósmego Dnia). Od połowy l. 80 XX w. Teatr Prób zyskuje coraz większą dojrzałość. Korzystać już może z własnego sprzętu elektroakustycznego, co pozwala mu na znacznie ciekawsze (przede wszystkim pod względem walorów plastycznych) budowanie przestrzeni teatralnej. Fabuła jego spektakli ma zwykle luźny charakter, oparta jest na montażu następujących po sobie scen wg najprostszych reguł teatralnej dramaturgii, w której za ważne uchodzi zachowanie właściwego napięcia emocji i rytmu. W warstwie intelektualnej kieruje się ku temu, co dotyczy najważniejszych zagadnień egzystencjalnych i co łączy się z próbą opisu współczesnej rzeczywistości. Młodych aktorów Teatru Prób, wybieranych ze społeczności uczniowskiej, określają indywidualne predyspozycje i skala utalentowania. Świadomie korzystają z tych środków wyrazu, które pozwalają im w spektaklu zachować własną autentyczność i szczerość.

Wszystkie spektakle oraz dokonania powstały na podstawie scenariuszy i w reżyserii Jana Kaspra, założyciela oraz kierownika artystycznego Teatru Prób. Jeden spośród spektakli wyróżnia się w sposób bezprecedensowy. To Okna (1994) – godzinny, multimedialny tryptyk. Miejscem akcji cz. I były okna na 3 kondygnacjach starej części budynku liceum (niegdyś Królewskiego Gimnazjum Klasycznego) oraz oszklone korytarze jego nowej części z 1976 r. Cz. II to wejście widzów do środka budynku i przejście ich szkolnymi korytarzami między szpalerem stojących pod ścianami aktorów. Cz. III, o strukturze misterium, rozgrywała się w sali gimnastycznej, przed rusztowaniem z ustawionymi na nim telewizorami, emitującymi obraz ludzkich oczu. W przedsięwzięciu, poza aktorami Teatru Prób, brali udział liczni uczniowie Jana Kaspra – w sumie 150 osób! O Oknach zrobiło się głośno w Polsce, pojawiły się liczne recenzje w prasie, powstał telewizyjny reportaż Wizja lokalna, reż. Tadeusz Żukowski (1995). Okna pokazywane były min. w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu (1994). Jego publiczność, jak zresztą każda inna, aby obejrzeć spektakl musiała zjawić się w Wągrowcu, przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Klasztornej.

W latach 1991–1999 odbywały się w Wągrowcu Międzynarodowe Spotkania Teatralne: Ścieżki, ślady – miejsca wspólne. Wągrowiec gościł wtedy czołówkę polskich teatrów alternatywnych: Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Teatr Strefa Ciszy, Teatr Wierzbak, Teatr Kana, Teatr im. Alberta Tison czy Teatr Krzyk. Warsztaty teatralne prowadzili: Maja Kleczewska, Krzysztof Czyżewski, Mieczysław Hryniewicz i Bogdan Wąsiel. Z Francji, Niemiec i Danii przyjeżdżała do Wągrowca młodzież, która wraz z lokalną młodzieżą uczestniczyła we wspólnych działaniach warsztatowych. Efekty artystyczne tych działań prezentowane były dwukrotnie: na miejscu oraz za granicą – na Festiwalu Teatru i Młodzieży dla Europy w Grenoble (1993; 1994) i na I Międzynarodowym Festiwalu Teatru Szkolnego w Saarbrücken (1996). Międzynarodowe Spotkania Teatralne w Wągrowcu odegrały istotną rolę integracyjną, dawały – mimo oczywistych różnic językowych i osobowościowych, jakie cechowały uczestników – poczucie przynależności do czegoś, co uniwersalne, gdy chodzi o odbiór świata, jego tradycji i historii. Z powodu wyczerpania dotacji, impreza nie mogła być kontynuowana.

Spektakle i prace warsztatowe 
Zasłuchani w bicie serca, 1981z
Błogosławieni, 1984
Druga nauka chodzenia, 1986
Veritas II, 1987
Powtarzające się ceremonie, 1988
Mały ład świata, 1990
Przyjdź do mnie, kiedy się zestarzejesz (10 – lecie Teatru), 1991
Pył, 1991
Przyjazd na Cyterę (warsztat polsko – francuski), 1993
Okna (seans multimedialny), 1994
Sen (warsztat teatralny polsko – duńsko – francusko – niemiecki), 1995
Wistość tych rzeczy, 1995
Ciała obce w organizmie (warsztat teatralny polsko – francusko – niemiecki), 1996
Madame Lamort (warsztat teatralny polsko – niemiecki), 1996
Madame Lamort II (warsztat teatralny polsko – niemiecki), 1997
Gloria (program poetycko – estradowy z okazji 125–lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu), 1997
Mięso szalonych krów, 1998
Fantazja à la moderne, 1999 – 2001
Próba retrospektywy. Wieczór wspomnień (20 – lecie Teatru), 2001
Splot słoneczny, 2003
Polish Karma, 2005
Pako, Chudzinka i… My (25 – lecie Teatru), 2006
Czarna skrzynka, 2008
Zdrada (monodram), 2009
Toporem go! (30 – lecie Teatru), 2011

Występy w Polsce i za granicą 
Polska

 Antoniewo k. Skoków
Bydgoszcz
 Bytom
 Chodzież
 Czarnków
 Damasławek
 Dąbrowa Górnicza
 Dymaczewo k. Poznania
 Gardzienice
 Gdynia
 Gniezno
 Goleniów
 Grodzisk Wlkp.
 Gryfino
 Inowrocław
 Janowiec Wlkp.
 Jelenia Góra
 Krajenka
 Legnica
Łódź
 Maszewo
 Oborniki Wlkp.
 Olsztyn
 Ostrów Wlkp.
Piła
 Poznań
 Rogoźno Wlkp.
 Szamotuły
 Szczecin
 Toruń
 Wałcz
 Warszawa
 Wągrowiec
Wrocław
 Zielona Góra

Zagranica

 Bévoye k. Metz (Francja)
 Grenoble (Francja)
 Saarbrücken (Niemcy)

Nagrody 
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia dla Teatru Prób i Jana Kaspra:

 1986 - Główna Nagroda dla spektaklu Druga nauka chodzenia w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Teatralnej w Czarnkowie;
 1986 - I miejsce (Kryształowa Czara Ziemowita) dla spektaklu Druga nauka chodzenia w IX Spotkaniach Artystycznych w Inowrocławiu. 
 1987 - Złota Maska dla spektaklu Druga nauka chodzenia na III Ogólnopolskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Poznaniu;
 1987 - Nagroda im. Lidii Zamków dla Jana Kaspra – za poszukiwania twórcze w pracy z zespołem recytatorów na X i XI Ogólnopolskim Turnieju Sztuki Recytatorskiej w Wałczu.
 1988 - Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie – „Zasłużony działacz kultury” dla Jana Kaspra;
 1988 - Nagroda Klubu Środowisk Twórczych „13” w Pile dla Jana Kaspra – za dokonania twórcze w dziedzinie teatru.
 1989 - Złota Maska dla spektaklu Powtarzające się ceremonie na IV Ogólnopolskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Poznaniu;
 1989 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów w Warszawie – dla Jana Kaspra za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży.
 1990 - Główna Nagroda i dyplom Primus inter pares oraz Nagroda Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Huty Miedzi w Legnicy dla spektaklu Mały ład świata w eliminacjach rejonowych 
 1990 - Ogólnopolskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Legnicy.
 1991 - Wyróżnienie dla spektaklu Mały ład świata na V Ogólnopolskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Poznaniu;
 1991 - Medal Młodej Sztuki „Głosu Wielkopolskiego” dla Jana Kaspra – za stworzenie i prowadzenie szkolnego Teatru Prób. 
 1992 - Główna Nagroda dla spektaklu Pył oraz nagroda indywidualna dla Jana Kaspra na XIX Barbórkowych  Spotkaniach Teatralnych w Dąbrowie Górniczej;
 1992 - Instruktor roku – nagroda dla Jana Kaspra w XXV Ogólnopolskim Konkursie Bliżej Teatru w  Warszawie;
 1992 - Nagroda „Desperatów Sztuki i Kultury” w Pile dla Jana Kaspra – za twórcze istnienie w dziedzinie poezji i teatru.
 1993 - Nagroda Wojewody Poznańskiego dla spektaklu Pył na VI Ogólnopolskim Forum  Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Poznaniu.
 1994 - Wielka Nagroda Komisarzy „Off – Biennale – bis” i Teatru Wierzbak w Poznaniu dla spektaklu Okna;
 1994 - Nagroda Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu dla Jana Kaspra – za pasję, teatr i poezję.  
 1995 - Nagroda Towarzystwa Kultury Teatralnej w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru” – „Organizator zdarzeń teatralnych” w Warszawie dla spektaklu Okna; \
 1995 - Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w dziedzinie Wydarzenie Roku w Wągrowcu dla spektaklu Okna; 
 1995 - Nagroda Kulturalna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu dla Jana Kaspra – za całokształt działalności kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji spektaklu multimedialnego Okna;
 1995 - W ankiecie dotyczącej sezonu 1993/94 pisma „Teatr”: Jan Kasper – najlepszy reżyser (wg Hanny Baltyn), Okna – najlepsze przedstawienie (wg Piotra Gruszczyńskiego i Janusza Majcherka).
 1996 - Nagroda indywidualna za scenariusz i inscenizację spektaklu Wistość tych rzeczy dla Jana Kaspra na XXIII Barbórkowych Spotkaniach Teatralnych w Dąbrowie Górniczej; 
 1996 - Nagroda  Radia Łódź za scenariusz i reżyserię spektaklu Wistość tych rzeczy dla Jana Kaspra  na V Łódzkich Spotkaniach Teatralnych w Łodzi; 
 1996 - w ankiecie dotyczącej sezonu 1996/97 pisma „Teatr”: Jan Kasper – najciekawszy debiut reżyserski w spektaklu Teatru Prób Wistość tych rzeczy (wg Marcina Hericha).
 1998 - Główna Nagroda dla spektaklu Mięso szalonych krów oraz nagroda indywidualna za scenariusz i reżyserię dla Jana Kaspra na XXV Barbórkowych Spotkaniach Teatralnych w Dąbrowie Górniczej; 
 1998 - II miejsce dla spektaklu Mięso szalonych krów na VII Łódzkich Spotkaniach Teatralnych w Łodzi. 
 1999 - Wyróżnienie dla spektaklu Mięso szalonych krów na VII Ogólnopolskim Festiwalu Pobocza teatru w Toruniu.
 2001 - Medal Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie dla Jana Kaspra.
 2003 - I nagroda dla spektaklu Splot słoneczny oraz nagroda indywidualna za adaptację i reżyserię dla Jana Kaspra na XXX Barbórkowych Spotkaniach Teatralnych w Dąbrowie Górniczej;
 2003 - II nagroda dla spektaklu Splot słoneczny na XII Łódzkich Spotkaniach Teatralnych w Łodzi.
 2005 - I nagroda dla spektaklu Polish Karma i nagroda za muzykę dla Piotra Drążkiewicza oraz Mała Nagroda Bezkompromisowej Gazety Festiwalowej na XIV Łódzkich Spotkaniach Teatralnych w Łodzi.
 2006 - I nagroda – Złoty Cezarek oraz Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna dla spektaklu Polish Karma na V Studenckim Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Theatrum Orbis Terraum w Olsztynie.
 2007 - Srebrny Mikrofon Radia Merkury w Poznaniu dla Jana Kaspra.
 2009 - Grand Prix dla spektaklu Czarna skrzynka na X Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wlkp.;
 2009 - Nagroda specjalna – dla Jana Kaspra za scenariusz spektaklu Czarna skrzynka na XVIII Łódzkich Spotkaniach Teatralnych w Łodzi.
 2011 - Nagroda Honorowa Miasta Wągrowca dla Teatru Prób – Statuetka św. Jakuba w kategorii „kultura, oświata, nauka, kultura fizyczna”.
 2012 - Złoty Krzyż Zasługi dla Jana Kaspra.

Monografia 
Szczegółowy opis działalności Teatru Prób zawierają 4 tomy jego monografii (opracowanie i redakcja – Jan Kasper). Wszystkie mają identyfikator ISBN.

 Po własnych śladach. 20 lat Teatru Prób, ad rem, Poznań 2001; 
 Ciąg dalszy. 25 lat Teatru Prób, ad rem, Poznań 2006; 
 Jeszcze, jeszcze dalej. 30 lat Teatru Prób, ad rem, Poznań 2011;
 Czwarta ściana. 35 lat Teatru Prób, ad rem, Poznań 2016.

Jan Kasper 
Urodził się 7 lutego 1952 r. we wsi Bielejewo, woj. wielkopolskie. W 1976 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tego samego roku zamieszkał w Wągrowcu. Przez 35 lat pracował jako polonista w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wlkp., jednocześnie kierował powołanym przez siebie Teatrem Prób. Obecnie na emeryturze. Przeprowadził się do wsi Łaziska k. Wągrowcu. Od 2006 r. należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, oddział w Poznaniu. Autor książek poetyckich: Noc przed ocaleniem (1985), Przejście graniczne (1985), Zwierzęta doświadczalne (1990), Śmierć wizjonerów (1993), Miasto nad wodą (1999), Chleb z wiśniowym dżemem (2000), Ziemia dla skowronków (2005), Wiry, strzępy, psie prognozy (2007), Zbieracze jabłek (2011), Wyznania dozorcy mrówek (2016).

